Архимо́вич — фамилия. Известные носители:

 Архимович, Александр Зиновьевич (1892—1984) — советский и украинский ботаник.
 Архимович, Зиновий Алоизиевич (1858—1938) — киевский педагог, директор Коллегии Павла Галагана.